Paulas ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Paulas (1913–1988), österreichischer Kommunalpolitiker (SPÖ)
 Jan Paulas (* 1965), tschechischer Ökonom und Publizist

Siehe auch:
 Pawlas